Reguengo peut désigner :
au Portugal :
Reguengo, paroisse civile de la municipalité de Portalegre, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo ;
Reguengo do Fetal, paroisse civile de la municipalité de Batalha, située dans le district de Leiria et la région Centre ;
Reguengo Grande, paroisse civile de la municipalité de Lourinhã, située dans le district de Lisbonne et la région Centre.

Voir aussi
Reguenga, paroisse civile de la municipalité de Santo Tirso, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Reguengos de Monsaraz, municipalité située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo ;
Reguengos de Monsaraz, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus.